rozżarzona, często także płonąca, niewielka część ciała oddzielająca się od całości,
 iskra elektryczna

Prasa 
 Iskra – gazeta rosyjskich socjaldemokratów (1900-1905)
 Iskra – pismo konspiracyjne Konfederacji Narodu (1944)

Transport 
 PZL TS-11 Iskra – samolot
 SFM M14 Iskra – prototyp polskiego motocykla
 ORP „Iskra” – 2 żaglowce szkolne Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej:
 ORP „Iskra” (w służbie 1928–1977) – szkuner gaflowy, dawniej brytyjski „St. Blanc”, podczas II wojny światowej wypożyczony Królewskiej Marynarce Wojennej Wielkiej Brytanii (Royal Navy) służył jako okręt-baza HMS „Pigmy” (1940–1948)
 ORP „Iskra” (w służbie od 1982) – barkentyna gaflowo-bermudzka projektu B79/II

Toponimy 
 Iskra – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno

Białoruś 
:
 Iskra – wieś w obwodzie witebskim
 Iskra – wieś w rejonie czeczerskim obwodu homelskiego
 Iskra – wieś w rejonie swietłahorskim obwodu homelskiego
 Iskra – wieś w obwodzie mohylewskim

Bułgaria 
:
 Iskra – wieś w obwodzie Burgas
 Iskra – wieś w obwodzie Gabrowo
 Iskra – wieś w obwodzie Kyrdżali
 Iskra – wieś w obwodzie Płowdiw
 Iskra – wieś w obwodzie Silistra

Kazachstan 
:
 Iskra – wieś w obwodzie północnokazachstańskim

Rosja 
:
 Iskra – wieś w Kraju Ałtajskim
 Iskra – wieś w Baszkortostanie
 Iskra – osiedle typu wiejskiego w obwodzie biełgorodzkim
 Iskra – wieś w Kraju Chabarowskim
 Iskra – osiedle typu wiejskiego w obwodzie czelabińskim
 Iskra – osiedle typu wiejskiego w Czuwaszji
 Iskra – wieś w obwodzie irkuckim
 Iskra – osiedle typu wiejskiego w obwodzie kaliningradzkim
 Iskra – wieś w obwodzie kirowskim
 Iskra – wieś w obwodzie kostromskim
 Iskra – wieś w Kraju Krasnojarskim
 Iskra – wieś w rejonie chomutowskim obwodu kurskiego
 Iskra – osiedle typu wiejskiego w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Iskra – chutor w obwodzie leningradzkim
 Iskra – osiedle typu wiejskiego w obwodzie lipieckim
 Iskra – osiedle typu wiejskiego w Mordowii
 Iskra – osiedle typu wiejskiego w obwodzie moskiewskim
 Iskra – osiedle typu wiejskiego w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Iskra – wieś w obwodzie omskim
 Iskra – wieś w Kraju Nadmorskim
 Iskra – wieś w obwodzie pskowskim
 Iskra – wieś w obwodzie smoleńskim
 Iskra – osiedle typu wiejskiego w Kraju Stawropolskim
 Iskra – wieś w obwodzie twerskim
 Iskra – osiedle typu wiejskiego w obwodzie uljanowskim
 Iskra – osiedle typu wiejskiego w obwodzie włodzimierskim

Ukraina 
:
 Iskra – wieś w obwodzie donieckim
 Iskra – wieś w obwodzie charkowskim

 Iskra – wieś w rejonie krasnogwardiejskim, Krym

Inne 
 Iskra Zakłady Precyzyjne Sp. z o.o. w Kielcach – wytwórca popularnych zwłaszcza w okresie PRL świec zapłonowych oznaczanych marką „Iskra”
 Iskra – polski komputerowy system sterowania ruchem kolejowym
 Iskra – aparat fotograficzny, średnioformatowy produkowany w radzieckiej fabryce KMZ
 Iskra – polska młodzieżowa organizacja konspiracyjna